Miroslav Termer (21. března 1943 Kladno – 25. října 2022) byl československý hokejový reprezentant, hokejový i fotbalový brankář, hokejový trenér, člen Síně slávy kladenského hokeje.

Hokejová kariéra 
V lize hrál za TJ Poldi SONP Kladno, TJ Spartu Praha, TJ Zetor Brno a během vojenské služby za VTJ Dukla Litoměřice. S Kladnem získal 4 mistrovské tituly a stal se vítězem PMEZ. Za reprezentaci Československa nastoupil v sezóně 1968–1969 ve 4 utkáních.

Klubové statistiky

Fotbal 
Brankář FK Slovan Kladno.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 Historie světových hokejových turnajů a zlínského hokeje
 Středočeská vědecká knihovna v Kladně: Termer, Miroslav, 1943

Českoslovenští lední hokejisté
Českoslovenští hokejoví brankáři
Českoslovenští hokejoví trenéři
Českoslovenští fotbalisté
Fotbaloví brankáři
Čeští lední hokejisté
Čeští hokejoví brankáři
Hráči HC Kladno
Hráči HC Sparta Praha
Hráči HC Kometa Brno
Hráči I. ČLTK Praha
Fotbalisté FK Slovan Kladno
Vítězové Evropského hokejového poháru
Mistři Československa v ledním hokeji
Členové Síně slávy kladenského hokeje
Narození 21. března
Narození v roce 1943
Narození v Kladně
Muži
Úmrtí v roce 2022
Úmrtí 25. října